Mozarabisch steht für:
 die Mozaraber betreffend
 Mozarabische Sprache
 Mozarabische Architektur
 Mozarabischer Ritus